Il doppio del Sony Ericsson Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Bob Bryan e Mike Bryan erano i detentori del titolo e hanno vinto in finale 6–2, 6–2, contro Mahesh Bhupathi e Mark Knowles.

Teste di serie

 Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (primo turno)
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (primo turno)
 Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (finale)

 Simon Aspelin /  Julian Knowle (quarti) 
 Martin Damm /  Pavel Vízner (semifinali) 
 Arnaud Clément /  Michaël Llodra (quarti) 
 Paul Hanley /  Leander Paes (quarti)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Sony Ericsson Open 2008
ATP Tour 2008